Teradata steht für:
 Teradata Corporation, ein US-amerikanisches Technologieunternehmen
 Teradata (Software), eine Software für Datenanalysen